Falange - ossos dos dedos de vertebrados variados
Falange (infantaria) - formação militar retangular de infantaria
Falange Espanhola - organização paramilitar fascista durante a Guerra Civil Espanhola (1936-1939)
Falanges Libanesas - partido político do Líbano fundado por Pierre Gemayel
Falange espiritual - termo do espiritismo que designa um grupo de espíritos semelhantes
Ou ainda a:
 Falange Vermelha - organização criminosa precursora do Comando Vermelho 
Desambiguação